A alcunha Bebeto pode referir-se a:

José Roberto da Silva de Souza - futebolista brasileiro.
José Roberto Gama de Oliveira - futebolista brasileiro.
Bebeto (cantor) (Roberto Tadeu de Sousa) - cantor brasileiro.
Bebeto (político) (Carlos Roberto Rodrigues) - político do estado do Rio de Janeiro.
Bebeto de Freitas (Paulo Roberto de Freitas) - dirigente esportivo brasileiro.

Desambiguações de esportes